Csehország
 Hoštice, település a Dél-csehországi kerületének Prachaticei járásában
 Hoštice, település a Dél-csehországi kerületének Strakonicei járásában
 Hoštice, település a Dél-morvaországi kerületének Vyškovi járásában
 Hoštice, település a Zlíni kerületének Kroměříži járásában
 Střelské Hoštice, település a Dél-csehországi kerületének Strakonicei járásában
 Velké Hoštice, település a Morva-Sziléziai kerületének Opavai járásában
 Szlovákia
 Gesztete (szlovákul Hostice), község a Besztercebányai kerület Rimaszombati járásában